Реджинальд де Кобем (; 1381 — после августа 1446) — английский аристократ, 3-й барон Кобем из Стерборо с 1403 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Реджинальд де Кобем принадлежал к знатной семье, представители которой с конца XII века владели землями в Юго-Восточной Англии. Он был сыном Реджинальда де Кобема, 2-го барона Кобема из Стерборо, и его второй жены Элеаноры Мальтраверс. Родители Реджинальда состояли в родстве, и потому вскоре после рождения сына их брак был аннулирован, но позже, после получения разрешения от папы римского, заключён снова. Когда 2-й барон умер (1403 год), король конфисковал его земли под тем предлогом, что Реджинальд-младший должен считаться незаконнорождённым. Тот заявил протест, попытался отстоять свои права в королевском казначействе и получил семейные владения, но в парламент не был вызван ни разу. Тем не менее он считается 3-м бароном Кобемом из Стерборо. 19 мая 1426 года Реджинальд был посвящён в рыцари, в 1436 году он получил опеку над Карлом Орлеанским, взятым в плен при Азенкуре. В последний раз Кобем упоминается в документе, датированном 12 августа 1446 года.

Семья 
Реджинальд де Кобем был женат дважды — на Элеоноре Калпепер (дочери сэра Томаса Калпепера) и Энн Бардольф, дочери Томаса Бардольфа, 5-го барона Бардольфа, и Аниции де Кромвель. Первая жена родила ему пятерых детей: Маргарет, Элеанору (жену Хамфри Ланкастерского, герцога Глостера), Реджинальда (он умер при жизни отца, в 1441 или 1442 году), Томаса, 5-го барона Кобема из Стерборо (умер в 1471 году), и Элизабет, жену Джона ле Стрейнджа, 8-го барона Стрейнджа из Нокина. Его наследницей стала дочь Реджинальда Маргарет.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Кобемы
Бароны Кобем